Abasolo (Coahuila), capoluogo dell'omonimo municipio nello Stato di Coahuila
 Abasolo (Durango), città dello Stato di Durango
 Abasolo (Guanajuato), capoluogo dell'omonimo municipio nello Stato di Guanajuato
 Abasolo (Nuevo León), capoluogo dell'omonimo municipio nello Stato di Nuevo León 
 Abasolo (Tamaulipas), capoluogo dell'omonimo municipio nello Stato di Tamaulipas